La Crucifixion est le supplice de Jésus de Nazareth sur la croix.

Cet événement est le thème de nombreuses œuvres :
 Crucifixion, peinture de Masaccio ;
 Crucifixion et saints, fresque de Fra Angelico ;
 Crucifixion, peinture d'Andrea Mantegna ;
 Crucifixion, peinture de Giovanni Bellini ;
 Crucifixion avec un donateur, tableau de Jérôme Bosch ;
 Crucifixion symbolique, peinture de Sandro Botticelli ;
 Crucifixion, peinture de Filippino Lippi ;
 Crucifixion Mond, peinture attribuée à Raphaël ;
 Crucifixion, peinture du Titien ;
 Christ crucifié, peinture de Diego Vélasquez ;
 Christ crucifié, peinture de Francisco de Goya.

Le terme (sans majuscule) est aussi un synonyme de crucifiement.

Voir aussi 
 
 Le supplice appliqué à d'autres condamnés s'appelle un crucifiement.

Homonymie de titre